L'Histoire sans fin est un roman fantastique de Michael Ende (1979). Il a notamment inspiré :
 L'Histoire sans fin, film de Wolfgang Petersen (1984) ;
 L'Histoire sans fin, adaptation en français de The NeverEnding Story, la chanson titre du film de 1984, chantée par Limahl avec Beth Anderson (anglaise) et Ann Calvert (française, les paroles traduites par Pierre-André Dousset) (1984) ;
 L'Histoire sans fin 2 : Un nouveau chapitre, film de George Trumbull Miller (1991) ;
 L'Histoire sans fin 3 : Retour à Fantasia, film de Peter MacDonald (1995) ;
 L'Histoire sans fin, série télévisée d'animation (1995) ;
L'Histoire sans fin, série télévisée (2001).
 L'Histoire sans fin est le  de la saison 4 de la série Stargate SG-1 (2000).
 Never Ending Story (littéralement, Histoire sans fin) un roman japonais ayant pour titre (en japonais) "文句の付けようがないラブコメ" (Monku no Tsukeyou ga Nai Love Comedy) et dont les auteurs sont Suzuki Daisuke (OniAi et Mes condoléances, Ninomiya) pour le scénario et Abara Heiki (Sunday Without God) pour les dessins.
 Never Ending Story, un manga  basé sur le roman japonais et publié dans le Tonari no Young Jump.

Homonymie de titre